Костино-Отдельское сельское поселение — муниципальное образование в Терновском районе Воронежской области.

Административный центр сельского поселения — село Костино-Отделец.

История 
За годы Советской власти произошли значительные изменения в жизни сел Воронежской губернии. На их территории было создано около 15 колхозов, несколько школ, построены два дома культуры, две бани, библиотеки, детский садик. Половина улиц покрыта асфальтом. В Костино-Отдельской школе располагается краеведческий музей, в котором отображена история села.

История Костино-Отдельского поселения богата людьми. Особенно много их прославились в годы Великой отечественной войны, защищая свою большую и малую Родину. Среди них есть два Героя Советского Союза: Власов В.Е. и Маренков М.А. Много сил на благо своих сел отдали люди и в послевоенное время. Особенно отличился Герой социалистического труда — Щербатых В.М.

Административное деление 
В состав поселения входят:
 село Костино-Отделец,
 поселок Заречье,
 деревня Тагайка.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Костино-Отдельского сельского поселения

Муниципальные образования Терновского района
Сельские поселения Воронежской области